В Соединённых Штатах Америки насчитывается два населённых пункта с названием Даймондвилл ():

 Даймондвилл (Вайоминг)
 Даймондвилл (Калифорния)